El viatge (pel·lícula de 1967), pel·lícula dels Estats Units dirigida per Roger Corman.
 El viatge (pel·lícula de 1974), pel·lícula italiana dirigida per Vittorio De Sica.